Collegio elettorale di Modena I – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Modena II – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Modena – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1882 (Modena I), dal 1882 al 1891 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Modena II – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1882
Collegio elettorale di Modena – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 2005
Collegio elettorale di Modena centro – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Modena - Sassuolo – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005